Pachyegis är ett släkte av mossdjur. Pachyegis ingår i familjen Stomachetosellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Pachyegis